Mpanda steht für:

 Mpanda, Stadt in Tansania
 Mpanda (MC) und Mpanda (Distrikt), Distrikt der tansanischen Region Katavi
 Bistum Mpanda, römisch-katholisches Bistum in Tansania